Юлиана Иванова Николова е български политик. Директор е на „Европейския институт“ и преподавател в магистърска програма Европейски изследвания.

Биография 
Юлиана Николова е родена през 1954 г. в квартал Красно село, в София. Завършва 21 гимназия Христо Ботев.

През 1977 г. завършва Висшия машинно-електротехнически институт в София, специалност радиотехника. Работи като научен сътрудник в Института по радиоелектроника в София.

От 1992 г. работи в Министерството на промишлеността. През 1999 г. е заместник-министър на промишлеността.

В периода 2000 – 2001 г., тя е директор на дирекция „Европейска интеграция и връзки с международните финансови институции“ към Министерски съвет, секретар на Съвета по европейска интеграция към премиера и член на основния екип за преговори с Европейския съюз.

На Президентските избори в България през 2006 г. Николова е кандидат за вицепрезидент на широка дясно-центристка коалиция заедно с кандидат-президента Неделчо Беронов.

Външни препратки 
 Блогът на Юлиана Николова.
 Официална страница на кандидат-президентската двойка Беронов-Николова

Бележки 

Български политици след 1989
Кандидати за вицепрезидент на България